Ранчо ла Есмералда има више значења:

 Ранчо ла Есмералда (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Есмералда, Ло де Куевас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Есмералда (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есмералда (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику